Шлинк — фамилия. Известные носители:
 Бернхард Шлинк (род. 1944) — немецкий юрист и писатель.
 Эдмунд Шлинк (1903 - 1984) — немецкий лютеранский теолог, идеолог экуменизма.